Cavendish – miasto w USA
 Cavendish – jednostka osadnicza w USA
 Cavendish – wieś w Anglii
 Cavendish – osada w Kanadzie
 Cavendish – brytyjska rodzina szlachecka wywodząca się z Cavendish w hrabstwie Suffolk
 Cavendish – krater księżycowy
 (12727) Cavendish – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Osoby noszące nazwisko Cavendish 
 Andrew Cavendish, 11. książę Devonshire (1920–2004) – brytyjski arystokrata i polityk
 Edward Cavendish, 10. książę Devonshire (1895–1950) – brytyjski arystokrata i polityk
 Elizabeth Cavendish (1759–1824) – angielska arystokratka
 Frederick Cavendish Ponsonby (1783–1837) – brytyjski arystokrata, polityk i wojskowy
 Georgiana Cavendish z domu Spencer (1757–1806) – brytyjska arystokratka
 Henry Cavendish (1731–1810) – brytyjski chemik i fizyk, członek The Royal Society
 Hugh Cavendish, baron Cavendish of Furness (urodzony 1941) – brytyjski arystokrata, polityk i posiadacz ziemski
 Lord John Cavendish (1732–1796) – brytyjski arystokrata i polityk
 Margaret Cavendish (1623–1673) – brytyjska pisarka i filozof
 Mark Cavendish (ur. 1985) – brytyjski kolarz szosowy i torowy
 Peregrine Cavendish, 12. książę Devonshire (urodzony 1944) – brytyjski arystokrata
 Richard Frederick Cavendish (1871–1946) – brytyjski arystokrata, polityk i urzędnik
 Spencer Cavendish, 8. książę Devonshire (1833–1908) –  brytyjski arystokrata i polityk, minister w rządach Russella, Gladstone’a, Salisbury’ego i Balfoura
 Thomas Cavendish (ok. 1555–1592) – angielski żeglarz i korsarz
 Victor Cavendish, 9. książę Devonshire (1868–1938) – brytyjski polityk, w latach 1916–1921 gubernator generalny Kanady, a od 1922 r. do 1924 r. brytyjski minister ds. kolonii
 Virgínia Cavendish (urodzona 1970) – brazylijska aktorka
 William Cavendish, 3. książę Devonshire (1698–1755) – brytyjski arystokrata i polityk
 William Cavendish, 4. książę Devonshire (1720–1764) – brytyjski polityk, premier w latach 1756–1757
 William Cavendish, 5. książę Devonshire (1748–1811) – Wielki Skarbnik Irlandii
 William Cavendish-Bentinck, 3. książę Portland (1738–1809) – brytyjski arystokrata i polityk, dwukrotny premier Wielkiej Brytanii
 William Cavendish-Bentinck, 7. książę Portland (1893–1977) – brytyjski arystokrata

Zobacz też